

Canada
 Richmond Hill, ville de l'Ontario
 Richmond Hill, une circonscription provinciale en Ontario
 Richmond Hill, une circonscription fédérale en Ontario

Etats Unis
 Richmond Hill, ville  de Géorgie
 Richmond Hill, quartier de New York

Royaume Uni
 Richmond Hill, colline de Londres